Постфорди́зм — современная система экономического производства, потребления и сопутствующих социально-экономических феноменов, ставшая доминирующей в наиболее экономически развитых странах с конца XX века. Название подчёркивает новый этап по отношению к фордизму, системе, сформулированной в массовом конвейерном производстве Генри Форда. Неразрывно связан с процессами глобализации и становления постиндустриального общества.

Постфордизм характеризуется следующими чертами:
 мелкосерийное производство
 узкая специализация продуктов и специальностей
 экономии размаха: издержки производства единицы продукции уменьшаются не с ростом объёма выпуска, а с ростом вариативности — числа выпускаемых продуктов (с общей элементарной базой)
 новые информационные технологии
 расцвет сферы обслуживания и «белых воротничков»
 феминизация рабочей силы

Ссылки 
 https://postnauka.ru/longreads/53685
 Постфордизм: концепции, институты, практики / под ред. М. С. Ильченко, В. С. Мартьянова. — М.: Политическая энциклопедия, 2015.

Примечания 

Экономические учения, направления и школы